

Musique

Albums 
 Voodoo, est un album de compositions de Sonny Clark jouées par un quartet formés de musiciens de la scène avant-garde new yorkaise sorti en novembre 1985 ;
 Voodoo, est le  studio de King Diamond sorti le  ;
 Voodoo, est le dernier album du chanteur de neo soul D'Angelo, sorti le  ;
 Voodoo,  est le  solo de la chanteuse canadienne Alexz Johnson sorti le  ;
 Voodoo est le premier album studio du boys band sud-coréen VIXX sorti le .

Chansons 
 Voodoo est une chanson du groupe DVBBS sortie le  ;
 Voodoo est une chanson du groupe Apashe sortie le  ;
 Voodoo est une chanson du groupe Spiral Beach sortie en 2008.

Autres 
 Voodoo est une série de cartes graphiques commercialisées par 3dfx ;
 Voodoo est le nom de scène d'Alex Torres (né en 1977), acteur de films pornographiques canadien ;
 Voodoo est le nom d'un groupe de communication basé en Cote d'Ivoire, dirigé par Fabrice Sawegnon ;
 Voodoo est un éditeur et développeur de jeux mobiles français.

Voir aussi 

 Vaudou